Sezon 2006/2007 był 16. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Tytułu nie obroniła drużyna HIT Gorica. Mistrzem Słowenii został zespół NK Domžale.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2006 w Słowenii
2007 w Słowenii